„Тойота Камри“ (Toyota Camry) е модел големи автомобили (сегмент D) на японската компания „Тойота“, произвеждани в шест последователни поколения от 1991 година.

Моделът е въведен като вариант с широко шаси, предназначен главно за международните пазари, на модела „Тойота Камри“, предлаган в Япония, който има по-компактни размери, заради местните регулации. Четвъртото и петото поколение на модела не се предлагат в Европа, но от 2019 година шестото е отново на европейския пазар, като наследник на спрения модел „Тойота Авенсис“.

Бележки 

Камри
Големи автомобили